Jöst oder Joest ist der Familienname verschiedener Personen:

 Carl Joest (1858–1942), deutscher Industrieller und Politiker
 Eduard Joest (1821–1892), deutscher Unternehmer und Zuckerfabrikant
 Elisabeth Joest (1893–?), deutsche Schriftstellerin
 Erhard Jöst (* 1947), deutscher Gymnasiallehrer, Kabarettist und Autor
 Ernst Joest (1873–1926), deutscher Veterinärmediziner
 Franz Jöst (1851–1921), hessischer Land- und Reichstagsabgeordneter
 Jan Joest (um 1469–1519), Maler; auch: Jan van Kalkar
 Josef Joest SS-Führer und Zahntechniker
 Karl Julius Joest (1896–1975), Maler
 Manuela Joest (* 1962), deutsche Schauspielerin
 Reinhold Joest (* 1937), Rennfahrer und Motorsport-Teamchef
 Theodor Jöst (1909–1967), deutscher Unternehmer und Landespolitiker
 Wilfried Joest (1914–1995), Professor für Systematische Theologie
 Wilhelm Joest (1852–1897), Naturwissenschaftler

Joest steht für:
 Joest Racing, das Motorsportteam von Reinhold Joest, derzeit als „Audi Sport Team Joest“
 JÖST GmbH, deutscher Maschinenbaukonzern spezialisiert auf Transport und Verarbeitung von Schüttgut